Снежный — поселок в Петровском районе Саратовской области, входит в состав сельского поселения Пригородное муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров по прямой на юго-восток от районного центра города Петровск.

История
Официальная дата основания 1929 год.

Население 
Постоянное население составило 121 человек (русские 64%) в 2002 году, 109 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Петровского района (Саратовская область)